Малые Кармалы — название нескольких населённых пунктов:
 Малые Кармалы — деревня в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан.
 Малые Кармалы — село в Ибресинском районе Чувашии.